Feira Nova ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Feira Nova (Pernambuco), Gemeinde in Brasilien
 Feira Nova (Sergipe), Gemeinde in Brasilien
 Feira Nova do Maranhão, Gemeinde in Brasilien